Список награждённых премией «Золотая малина» за худшую женскую роль включает всех лауреатов и номинантов премии «Золотая малина» за худшую женскую роль. Эта категория относится к основным и вручается ежегодно с 1981 года.

За весь период вручения премии было номинировано более 100 актрис и пятеро актёров. Пять раз была удостоена и ещё один раз номинированa за худшую женскую роль певица и актриса Мадонна. За ней следует Бо Дерек с тремя призами. Две награды и четыре номинации получила Деми Мур, по две награды и и три номинации получили Шэрон Стоун и Тайлер Перри (актёр); два раза была награждена Пиа Задора.

Лауреаты и номинанты 
Здесь приведён полный список номинантов.

1980—1989

1990—1999

2000—2009

2010—2019

Статистика

Лауреаты 
Здесь в алфавитном порядке фамилий приведены все обладатели наград. В скобках указано количество номинаций.

Номинанты 
Здесь в алфавитном порядке фамилий приведены все актрисы и актёры, которые были номинированы хотя бы раз, но пока не получали награду.

 На худшую женскую роль номинировались также актёры Тайлер Перри, Адам Сэндлер, Мартин Лоуренс, Марлон Уэйанс и Шон Уэйанс.
 В числе лауреатов певицы Мэрайя Кэри, Дженнифер Лопес, Мадонна, Лайза Миннелли, Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и все участницы поп-группы «Spice Girls».
 Также в числе лауреатов есть актрисы, которые были удостоены премии «Оскар» — Фэй Данауэй, Лайза Миннелли, Сандра Буллок и Хэлли Берри.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Номинации кинопремии «Золотая малина»
Списки актрис
Награды актрисам